GLY steht für:

 Mount Goldworthy, IATA-Code des Flughafens in Australien

Gly steht für:
 Glycin, eine proteinogene Aminosäure

Siehe auch:
 Klüh
 Kly

Abkürzung